białka szoku cieplnego
 choroba Schönleina-Henocha
 Harvard Sussex Program
 Harcerska Służba Polsce